Stephen Thomas Ward (* 19. Oktober 1912; † 3. August 1963) war ein britischer Osteopath. Ward war einer der Hauptfiguren in der Profumo-Affäre 1963.

Mediziner (20. Jahrhundert)
Brite
Geboren 1912
Gestorben 1963
Mann